Радево — названия ряда сёл в Болгарии:
 Радево — в Варненской области;
 Радево — в Сливенской области.